Camelo

Pessoas
Camelo (apelido)
Marcelo Camelo

Veja também
Camelô
Camel

Desambiguação